Termín brada má více významů:

 brada – dolní část lidského obličeje
 brada (úprava vousů) – typ úpravy vousů

 zeměpisné názvy
 Brada (Brada-Rybníček) – část obce Brada-Rybníček v okrese Jičín
 Brada (hrad) – zřícenina v okrese Jičín, severozápadně od města Jičín
 Brada (Jičínská pahorkatina) (439 m) – vrch v Jičínské pahorkatině v okrese Jičín, severozápadně od města Jičín
 Brada (Ralská pahorkatina) (406 m) – vrch v Ralské pahorkatině v okrese Česká Lípa, východně od města Mimoň

 příjmení osob
 viz Brada (příjmení)

Externí odkazy